Grana kan syfta på:

 Grana – ett samlingsnamn för alla italienska extrahårda ostar med grynig textur

Geografi

Italien 

 Grana, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Asti,

Tyskland 

 Grana, Sachsen-Anhalt, ort, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Italienförgreningar